Cecilia Cavendish-Bentinck – nobile britannica
 Charles Frederick William Cavendish-Bentinck – prete inglese
 George Cavendish-Bentinck – avvocato e politico inglese
 Mary Cavendish-Bentinck – nobildonna e mecenate inglese
 Ottoline Violet Anne Cavendish-Bentinck – nobildonna britannica
 William Cavendish-Bentinck, VI duca di Portland – politico e proprietario terriero inglese
 William Cavendish-Bentinck, VII duca di Portland – politico inglese
 William Charles Augustus Cavendish-Bentinck – politico inglese
 William Henry Cavendish-Bentinck, III duca di Portland – politico inglese
 William Henry Scott Cavendish-Bentinck, IV duca di Portland – politico inglese
 Winifred Cavendish-Bentinck, duchessa di Portland – attivista umanitaria e diritti degli animali britannica

Pagine correlate 
 Bentinck (disambigua)